Bartosz Kowalczyk (ur. 1992) – polski lekkoatleta.
 Bartosz Kowalczyk (ur. 1996) – polski piłkarz ręczny.